В общем смысле, притяжение — физическое явление, заключающееся в тяготении тел друг к другу. Родственные понятия:

 Аттракция (от  — притяжение, тяготение) — в психологии установка на другого человека. Обусловливает интерес людей друг к другу. В соответствии с ней индивид вовлекается в совместную деятельность. Измеряется при помощи шкалы межличностных оценок.
 Аттрактор
 Взаимодействие
 Межличностная аттракция
 Потенциальная энергия
 Гравитация
 Электромагнетизм

См. также 
 Законы физики